Коби:

 Коби — село в Шелковском районе Чечни, Россия.
 Коби — село в Казбегском муниципалитете Грузии.
 Коби — название посёлка городского типа Кобу в Азербайджане до 1960-х годов.
 Коби — село в Хашурском муниципалитете Грузии.
 Коби — официальный талисман Летних олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.
 Коби () — община в уезде Биньзянг, провинция Хайзыонг, Вьетнам.

См. также